Лучший вратарь года Канадской хоккейной лиги () — приз, ежегодно вручаемый лучшему вратарю CHL.

Победители 
 2021-22  Дилан Гаранд, Камлупс Блэйзерс (WHL)
 2020-21 – ''Не вручался
 2019-20  Дастин Вольф, Эверетт Силвертипз (WHL)
 2018-19  Иэн Скотт, Принс-Альберт Рейдерз (WHL)
 2017-18  Картер Харт, Эверетт Силвертипз (WHL)
 2016-17  Майкл Макнайвен, Оуэн-Саунд Аттак (OHL)
 2015-16  Картер Харт, Эверетт Силвертипз (WHL)
 2014-15  Филипп Дерозье, Римуски Осеаник (QMJHL)
 2013-14  Джордон Кук, Келоуна Рокетс (WHL)
 2012-13  Патрик Бартошак, Ред-Дир Ребелз (WHL)
 2011-12  Майкл Хаузер, Лондон Найтс (OHL)
 2010-11  Дарси Кемпер, Ред-Дир Ребелз (WHL)
 2009-10  Джейк Аллен, Дрюммонвилль Вольтижерс (QMJHL)
 2008-09  Майк Мёрфи, Бельвиль Буллз (OHL)
 2007-08  Чет Пикар, Трай-Сити Американс (WHL)
 2006-07  Кэри Прайс, Трай-Сити Американс (WHL)
 2005-06  Джастин Погги, Калгари Хитмен (WHL)
 2004-05  Джефф Гласс, Кутеней Айс (WHL)
 2003-04  Кэм Уорд, Ред-Дир Ребелз (WHL)
 2002-03  Адам Руссо, Асади-Батерст Титан (QMJHL)
 2001-02  Рэй Эмери, Су-Сент-Мари Грейхаундз (OHL)
 2000-01  Дэн Блэкбёрн, Кутеней Айс (WHL)
 1999-00  Эндрю Рэйкрофт, Кингстон Фронтенакс (OHL)
 1998-99  Коди Рудковски, Сиэтл Тандербёрдз (WHL)
 1997-98  Мэтью Гарон, Шикутими Сагенинс (QMJHL)
 1996-97  Марк Дени, Шикутими Сагенинс (QMJHL)
 1995-96  Фредерик Дешене, Гранби Предаторз (QMJHL)
 1994-95  Мартин Бирон, Бьюпорт Харфэнгз (QMJHL)
 1993-94  Норм Маракл, Саскатун Блейдз (WHL)
 1992-93  Жослен Тибо, Шербрук Кэсторс (QMJHL)
 1991-92  Кори Хирш, Камлупс Блэйзерс (WHL)
 1990-91  Феликс Потвен, Шикутими Сагенинс (QMJHL)
 1989-90  Тревор Кидд, Брэндон Уит Кингз (WHL)
 1988-89  Стефан Фисе, Викториавилл Тайгерз (QMJHL)
 1987-88  Стефан Борегар, Сен-Жан Линкс (QMJHL)

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Лучший вратарь года OHL (OHL)
 Жак Плант Мемориал Трофи (QMJHL)
 Дел Уилсон Трофи (WHL)

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады